Elongación puede referirse a:

Ciencias naturales 
Elongación, en medicina es el aumento accidental de la longitud de un miembro o un nervio, y la lesión producida por ese alargamiento.
Elongación, en biología es el crecimiento de la cadena naciente de ADN en la replicación o de ARN en la transcripción.
Elongación, es el alargamiento de un músculo, asociado principalmente con la ejercitación física.
Elongación ósea, en traumatología es una técnica quirúrgica que se utiliza para incrementar la longitud de ciertos huesos.

Física y astronomía 
Elongación, en astronomía es el ángulo entre el Sol y un planeta visto desde la Tierra.
Elongación, o alargamiento que sufre un cuerpo que se somete a esfuerzo de tracción
Elongación (física) Se define como el cambio del valor de una magnitud física con respecto a su valor de equilibrio.